balast − dodatkowy ładunek/ciężar
 balast − w żeglarstwie masa przymocowana do dna kadłuba
 balast – w szybownictwie obciążenie wykorzystywane w celu zwiększenia osiągów szybowca
 balastowanie − przeciwdziałanie sile przechylającej

 Filmy
 Balast − polski film animowany z 1969 roku
 Balast − amerykański film z 2008 roku